Die lettische Snooker-Meisterschaft ist ein jährlich ausgetragenes Snookerturnier zur Ermittlung des nationalen Meisters Lettlands in dieser Billardvariante.

Rekordsieger ist Pēteris Strazdiņš, der fünfmal lettischer Meister wurde.

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Quellen

Weblinks 
 Lettische Meister bei lrbf.lv
 Übersicht bei CueTracker

Snookermeisterschaft
Nationale Meisterschaft (Snooker)